Никола́евка (; до 2016 г. Кру́пское, ранее Ви́нтель-Никола́евка, ранее Байлово) — село в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 88 человек. Почтовый индекс — 26014. Телефонный код — 5-256. Код КОАТУУ — 3523883603.

Местный совет 
26014, Кировоградская обл., Новомиргородский р-н, с. Коробчино, ул. Ленина, 25

Примечания

Ссылки 
 Николаевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новомиргородского района